Wahlbach (Duitsland)
 Wahlbach (Frankrijk)